Юлия Максимовна Ойноткинова (1933—2021) — советский, ойротский педагог. Народный учитель СССР (1982).

Биография 
Юлия Ойноткинова родилась 7 ноября 1933 года в селе Паспаул Чойского района (ныне в Республике Алтай).

После окончания школы в 1951 году поступила в Горно-Алтайское педагогическое училище, которое окончила в 1955 году. 

Начала свою педагогическую деятельность в небольшом алтайском селе Бичикту-Боом Онгудайского района. В 1956 году была переведена в Шашикманскую восьмилетнюю школу. Вскоре вышла замуж за Шонкора Кумаевича. Село Шашикман стало родным на долгие годы.

Кроме занятий много сил и времени отдавала внеклассной работе, беседам с родителями, составлению сценариев классных часов.

Вела в селе большую общественную работу. Избиралась депутатом Онгудайского сельсовета восьми созывов, депутатом районного Совета, возглавляла депутатскую группу с. Шашикман. Также была председателем колхозной организации общества «Знание», членом женсовета. 

В 1961-м участвовала в научно-практической конференции при Министерстве образования РСФСР. В 1968 году избралась делегатом на Третий съезд учителей области. Была награждена бесплатной путевкой в ГДР. Избралась председателем областного Детского фонда имени В.И. Ленина (на общественных началах). 

В 1965 году поступила на заочное отделение историко-филологического факультета Горно-Алтайского педагогического института по специальности «русский язык и литература». 

С 1972 года стала преподавать русский язык и литературу.

В 1984-м была избрана делегатом на VIII Горно-Алтайскую конференцию работников просвещения, где ей вручили профсоюзную премию. В том же году была делегирована в Москву на конференцию Комитета советских женщин от Горно-Алтайской автономной области, где избрали непосредственно в Комитет.

После переезда из Шашикмана в Горно-Алтайск работала в областном Институте усовершенствования учителей (1987—1996) заведующей кабинетом русского языка и литературы национальных школ.

Дочь — Ольга Шонкоровна Ойноткинова, врач, окончила лечебный факультет Московского государственного института им. Н.И. Пирогова.

Умерла 30 ноября 2021 года.

Награды и звания 
 Заслуженный учитель школы РСФСР (1972)
 Народный учитель СССР (1982)
 Медаль «За доблестный труд»
 Значок «Отличник народного просвещения РСФСР» (1968)
 Почётная грамота Министерства просвещения РСФСР (1960)
 «Наставник молодежи» (1982)
 Почётная грамота — за добросовестный труд в деле повышения педагогического мастерства работников образования Республики Алтай (1993)
 Почётная грамота — за многолетний самоотверженный учительский труд и в связи с 70-летним юбилеем (2003)
 Её портрет был занесён на краевую галерею передовиков производства в Москве при Министерстве просвещения РСФСР и на ВДНХ.

Примечания 

Выпускники вузов России